Pereiro de Aguiar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pereiro de Aguiar (ort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Pereiro de Aguiar (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar